Il singolare maschile dell'UNICEF Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Il campione uscente era Benjamin Becker, ma è stato sconfitto in semifinale da Janko Tipsarević.

Serhij Stachovs'kyj ha battuto in finale Janko Tipsarević 6–3, 6–0.

Teste di serie

 Ivan Ljubičić (secondo turno)
 Marcos Baghdatis (secondo turno)
 Tommy Robredo (secondo turno)
 Viktor Troicki (secondo turno)

 Philipp Petzschner (ritirato per infortunio al fianco)
 Thiemo de Bakker (primo turno)
 Janko Tipsarević (finale)
 Benjamin Becker (semifinale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

UNICEF Open 2010
ATP World Tour 2010